Гуль — жива істота (тварина або людина) з всесвіту World of Darkness, сеттінга Vampire: The Masquerade, яка набула залежність від крові вампіра і що стала його рабом.

Людину або тварину можна звернути в гуля за допомогою процесу, схожого з встановленням «Уз крові» між вампірами. Для цього потрібно кілька разів випити кров вампіра, після трьох разів утворюється стійка залежність. У подальшому гуль повинен постійно підживлюватися кров'ю свого повелителя.

Як і вампіри, гулі відчувають спрагу крові (тільки не людської, а свого господаря), швидко зцілюються, повільно старіють, можуть використовувати деякі надприродні здібності — «Дисципліни». Як і вампіри, вони можуть впадати в «Божевілля», але не так легко. Однак є й відмінності. Гулі не сплять вдень і можуть перебувати під сонцем.

Люди-гулі служать вампірам як рабb, сенешалі або охоронці. У підпорядкуванні клану Тзіміцу перебували цілі сім'ї Гулей і ревенантів. Єресь каїніту управляється вампірами, проте більшість адміністраторів в ній — гулі.

Гулі-тварини також можуть використовуватися, особливо вампірами, обізнаними в дисципліні анімалізм. Лорди Тзіміцу використовували для верхової їзди коней-гулей.

Посилання 
 Офіційний сайт Світу темряви  
 Вікіпроєкт по Світу темряви 

World of Darkness (Світ Пітьми)